Uşak (provincie), een provincie in Turkije
 Uşak (district), een district in deze provincie
 Uşak (stad), de gelijknamige hoofdstad van die provincie
 Ušak, plaats in de Servische gemeente Sjenica